Le tournoi de tennis de Géorgie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 se dispute à Columbus (GA) du  au .

Rosie Casals remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Helen Gourlay.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Géorgie
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Géorgie
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en août 1972